Mähönen (ou Mahonen) est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1992), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1964), acteur canadien
 (né en 1938), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois